Siegwurz bezeichnet
 den Allermannsharnisch (Allium victorialis)
 einige Gladiolen-Arten (Gladiolus)